Butt steht für:

Plattfische:
 Fischarten aus der Familie der Butte, siehe Butte (Familie)
 Fischarten aus der Familie der Steinbutte
 Flunder aus der Familie der Schollen

Schiffe:
 Butt (Schiff), Landungsboot der Bundesmarine
 Butt, jetzt Wuppertal, Schiff der 7-Meter-Klasse der DGzRS

Sonstiges:
 Butt (Einheit), alte englische Volumeneinheit
 Butt (Zeitschrift), internationale Zeitschrift für Homosexuelle (2001–2011)

Butt ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Ghani Butt (* 1939), pakistanischer Gewichtheber
 Archibald Butt (1865–1912), US-amerikanischer Militärberater
 Brent Butt (* 1966), kanadischer Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor und Produzent
 Charles Butt (* 1938), US-amerikanischer Unternehmer
 Clara Butt (1872–1936), britische Sängerin (Alt)
 Hans Jörg Butt (* 1974), deutscher Fußballtorhüter
 Hans-Jürgen Butt (* 1961), deutscher Physiker 
 Isaac Butt (1813–1879), irischer Jurist und Politiker
 Jahangir Butt (1943–2021), pakistanischer Hockeyspieler

 Linus Butt (* 1987), deutscher Hockeyspieler
 Miriam Butt (* 1966), deutsche Linguistin und Professorin für Computerlinguistik an der Universität Konstanz
 Muhammad Iqbal Butt (* 1929), pakistanischer Gewichtheber
 Muhammad Naqi Butt (1919–1990), pakistanischer Gewichtheber
 Muhammad Sharif Butt (1926–2015), pakistanischer Sprinter
 Nicky Butt (* 1975), englischer Fußballspieler
 Ray Butt († 2013), britischer Fernsehproduzent
 Rehan Butt (* 1981), pakistanischer Hockeyspieler
 Ronald Butt (1920–2002), englischer Journalist und Autor
 Sabir Butt (* 1969), kanadischer Squashspieler
 Tameka Butt (* 1991), australische Fußballspielerin
 Wolfgang Butt (* 1937), deutscher Skandinavist, Verleger und Übersetzer
 Yasir Butt (* 1988), pakistanischer Squashspieler

Siehe auch:
 Butts
 Der Butt, Buch von Günter Grass
 But
 Budd
 Bud